Hajduk može značiti:

 Hajduk, romantizirani gerilski odmetnik, u narodnom epskom pjesništvu prikazan kao borac protiv Turaka

Nogometni klubovi u Hrvatskoj:
 HNK Hajduk Split, nogometni klub iz Splita
 NK Hajduk Brezje, nogometni klub iz Brezja
 NK Hajduk Hercegovac, nogometni klub iz Hercegovca
 NK Hajduk Krčenik, nogometni klub iz Krčenika
 NK Hajduk Marijanci, nogometni klub iz Marijanaca
 NK Hajduk Mirko Mirkovci, nogometni klub iz Mirkovaca
 NK Hajduk Novaki Bizovački, nogometni klub iz Novaka Bizovačkih
 NK Hajduk Pakrac, nogometni klub iz Pakraca
 NK Hajduk Pridraga, nogometni klub iz Pridrage
 NK Hajduk Sela, nogometni klub iz Sela
 NK Hajduk Široko Polje, nogometni klub iz Širokog Polja
 NK Hajduk Tovarnik, nogometni klub iz Tovarnika
 NK Hajduk Vela Luka, nogometni klub iz Vela Luke

Nogometni klubovi izvan Hrvatske:
FK Hajduk Beograd, nogometni klub iz Srbije 
FK Hajduk Kula, nogometni klub iz Srbije 
FK Hajduk Veljko Negotin, nogometni klub iz Srbije 
FK Hajduk Višnjićevo, nogometni klub iz Srbije 
FK Hajduk Vratnica, nogometni klub iz Makedonije 
NK Hajduk Orguz, nogometni klub iz BiH